Александр Иванович Белоножкин (, Гельсингфорс, Великое княжество Финляндское — не ранее 1931, СССР) — русский инженер, директор Путиловского завода.

Биография 
Родился  года в Гельсингфорсе. Окончил механическое отделение Петербургского технологического института.

В 1899 году был назначен заведующим Тверского вагонного завода Верхне-Волжского общества. В 1902—1905 гг. был помощником директора и директором Путиловского завода; в 1909—1915 гг. — директором Коломенского завода и директором Правления. В 1916 году состоял директором Правления Товарищества братьев Нобель.

После революционных события 1917 года с 1918 года был ревизором ВСНХ для обследования СНХСР (Совета народного хозяйства Северного района), с 1919 года — инспектор ВСНХ. В 1920 года А. И. Белоножкин — непременный член Технического совета Главметалла, в 1921 — член Совета Высшего технического комитета.

В 1922 году стал преподавать в Политехническом институте, с 1923 года — и в технологическом институте. В обеих стал профессором.

С 1926 года заведовал машиностроительным отделом Государственного института по проектированию новых заводов (Гипромез).

Арестован 9 мая 1929 года. Обвинялся по статье 58-4,7,9. Был приговорён 8 августа 1931 года к расстрелу с заменой на 10 лет исправительно-трудовых работ. Реабилитирован 26 июня 1989 года.

Источники 
 Биографии выпускников ТИ  // Технологический институт имени Ленинградского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Сто лет. Т. 2. — , 1928. — С. 290.
 Жертвы политического террора в СССР 

Выпускники Санкт-Петербургского технологического института (до 1917 года)
Преподаватели Санкт-Петербургского технологического института
Преподаватели Санкт-Петербургского политехнического университета
Посмертно реабилитированные в СССР
Директора Кировского завода
Репрессированные в СССР
Инженеры и конструкторы, репрессированные в СССР